Професор Грасијано Санчез има више значења:

 Професор Грасијано Санчез (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Професор Грасијано Санчез (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Професор Грасијано Санчез (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Професор Грасијано Санчез (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику